L90 ou L-90  peut faire référence à :

 HMS Ledbury (L90), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Infections atrophiques de la peau, d'après la classification internationale des maladies ;
 Valmet L-90 TP Redigo, un avion d’entraînement finlandais.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres